Emilio Prados (1899-1962) est un poète espagnol ;
 Prados est une municipalité brésilienne du Minas Gerais ;
 Prados Redondos est une commune espagnole de Castille-La Manche.

Voir aussi 
 Le Castro dos Prados, un castro de Galice en Espagne.